Libro de Samuel puede hacer referencia a dos libros consecutivos de la Biblia:

 I Samuel, Primer libro de Samuel; o
 II Samuel, Segundo libro de Samuel.